Gião (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
 Gião (Vila do Conde), een plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde